La princesa Mele Siuilikutapu (Nukualofa, 12 de mayo de 1948) es una miembro de la nobleza tongana y de la Casa de Tupou, como hija del príncipe Fatafehi Tuʻipelehake de Tonga. Es nieta de la reina Salote Tupou III y prima de los reyes Jorge Tupou V y Tupou VI.  

En 1975 fue candidata en las elecciones a la Asamblea Legislativa, resultando electa por Tongatapu, y convirtiéndose en la primera mujer parlamentaria del país. Permaneció en su escaño hasta 1978.

Biografía 
Nacida en 1948, es la primogénita del príncipe Fatafehi Tuʻipelehake y su esposa Melenaite Tupoumoheofo Veikune. Asistió a la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Fue allí donde se casó con Siosiua Liava'a, un oficial de policía. Como resultado, el rey Taufa'ahau Tupou IV, le ordenó regresar a Tonga y anuló el matrimonio. Al año siguiente, el 22 de octubre de 1970, contrajo matrimonio con el noble Kalanivalu-Fotofili (1936-1999), su primo segundo. El día de la unión civil, los reyes Taufa'ahau y Halaevalu Mataʻaho ʻAhomeʻe ofrecieron un festín para mil invitados. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la capilla real ante 300 invitados, mientras que la recepción se realizó en el Dateline Hotel.

Más tarde se convirtió en vicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres.

Distinciones honoríficas 

  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Tupou IV (04/07/1992).
 Medalla Conmemorativa de la Coronación de Jorge Tupou V (31/07/2008)
 Dama Gran Cruz con Collar de la Ilustrísima Orden de la Reina Sālote Tupou III (31/07/2008).
 Miembro de la Real Orden Familiar del Rey Jorge Tupou V (01/08/2011).
 Medalla Conmemorativa de la Coronación del Rey Tupou VI (04/07/2015).

Ancestros

Referencias 

Personas vivas
Nacidos en 1948
Alumnado de la Universidad de Auckland
Realeza de Tonga
Nobles de Tonga